Лапердигера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 11.3 км². Население — 102 человека (на 2010 год). Расстояние — 40 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Уэски